Ocinebrina inornata är en snäckart som först beskrevs av Recluz 1851.  Ocinebrina inornata ingår i släktet Ocinebrina och familjen purpursnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Purpursnäckor
inornata